Io e zio Buck (Uncle Buck) – film statunitense del 1989 diretto da John Hughes
Mio zio Buck (Uncle Buck) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1990 al 1991